Slatina (rijeka, Slovačka)
Slatina (rijeka, BiH)